Lliga tailandesa de futbol, oficialment anomenada Thai Premier League (TPL).
 Logística de tercers, proveïdor de serveis logístics de tercers (abreujat TPL).